Криничанська сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Криничанська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район